Bye kan syfta på:

 Bye, Lits distrikt – en by i Lits distrikt (Lits socken) i Östersunds kommun
 Bye, Marieby distrikt – en by (vars västra del utgör en småort) i Marieby distrikt (Marieby socken) i Östersunds kommun